Stroh peut désigner :

Patronyme 

 Augustus Stroh (1828-1914), luthier allemand ;
 Dominik Stroh-Engel (1985-), joueur de football allemand ;
 Henri Charles Stroh  (1887-1947) est un ingénieur, directeur des usines Schneider du Creusot et résistant français.
 Josef Stroh (1913-1991), joueur et entraîneur autrichien de football ;
 Kaycee Stroh (1984-), actrice américaine ;
 Valérie Stroh (1958-), actrice, scénariste et réalisatrice française ;
 Wilfried Stroh (1939-), philologue classique et latiniste allemand.

Divers 
 Stroh, une compagnie autrichienne spécialisée dans les spiritueux.
 Tambour Stroh, jeune soldat français, exerçant la fonction de tambour et tué à la bataille de Wattignies le .
 Violon Stroh, un instrument à cordes frottées.
Patronyme allemand
Patronyme austro-bavarois
Patronyme germanique